Stadion Christa Botewa − stadion sportowy w Błagojewgradzie
 Stadion Christa Botewa − stadion sportowy w Gabrowie
 Stadion Christa Botewa − stadion piłkarski w Kozłoduju.